Legazpi bezeichnet:
 Legazpi City, die Hauptstadt der Provinz Albay auf den Philippinen
 Legazpi (Baskenland), eine Gemeinde in der Provinz Guipúzcoa in Spanien

Legazpi ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel López de Legazpi (1502–1572), spanischer Conquistador
 Rubén Legazpi (* 1982), spanischer Karambolagespieler

Siehe auch:
 Legaspi